Chibi kan syfta på:

Chibi (uttryck) – ett japanskt ord inom manga och anime;
Chibi, Xianning – en ort Hubei-provinsen i Kina och platsen för ett historiskt sjöslag
 Slaget vid Chibi – ett historiskt sjöslag vid Chibi i Kina
Chibi (artist) – en sångare i gruppen The Birthday Massacre

Geografi

Kina 

 Chibi Shi, härad, Hubei, 
 Chibi, Xianning – en stad på häradsnivå i Hubei-provinsen 
 Chibi (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 29,88, long 113,63) – en köpinghuvudort i provinsen Hubei

Robotskapade Kinaförgreningar